Шаронов, Михаил:
 Шаронов, Михаил Андреевич (1881—1957) — российский и советский художник, педагог, профессор.
 Шаронов, Михаил Фёдорович (1914—1944) — советский лётчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза.